La dynastie des Argéades (en grec ancien ) est la dynastie qui règne sur le royaume de Macédoine, dans le nord de la Grèce antique, de  695 à 310 av. J.-C.

Histoire 

Une légende évoquée par Hérodote fait descendre les Argéades de Téménos, un descendant d'Héraclès originaire de la cité d'Argos. Le royaume de Macédoine aurait été fondé en 796 av. J.-C. par le fils exilé de Téménos, Caranos, qui y aurait régné 28 ans, et auquel est attribuée la fondation d'Édessa et d'Aigai, première capitale de la Macédoine avant Pella. Toutefois d'après Plutarque, les Argéades seraient les héritiers d'Argaios, un roi macédonien. Les deux premières siècles du royaume sont largement méconnues, l'histoire et la légende se mêlant à propos des cinq premiers rois argéades. 

Ses membres les plus célèbres sont Philippe II qui a placé la Grèce sous son autorité et son fils Alexandre le Grand qui a fait la conquête de l'Empire perse. La lignée des Argéades s'est éteinte à l'occasion des guerres des Diadoques avec la mort d'Alexandre IV en 310 av. J.-C.

À partir de la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand en 332 av. J.-C., les Argéades peuvent aussi être considérés comme la  dynastie égyptienne.

Rois argéades 

Les trois premiers rois cités sont considérés comme des rois légendaires.
  808-778 av. J.-C. : Caranos, premier roi légendaire
  778 av. J.-C.-  750 av. J.-C. : Coénos, fils du précédent.
  750 av. J.-C.-  700 av. J.-C. : Thyrimas, fils du précédent
  695-678 av. J.-C. : Perdiccas , fils du précédent, premier roi historique
 678-640 av. J.-C. : Argaios , fils du précédent.
 640-590 av. J.-C. : Philippe , fils du précédent.
 590-570 av. J.-C. : Aéropos , fils du précédent.
 570-540 av. J.-C. : Alcétas , fils du précédent.
 540-498 av. J.-C. : Amyntas , fils du précédent.
 498-454 av. J.-C. : Alexandre , fils du précédent.
 454-413 av. J.-C. : Perdiccas II, fils du précédent.
 413-399 av. J.-C. : Archélaos , fils du précédent.
 399-397 av. J.-C. : Oreste, fils du précédent.
 397-394 av. J.-C. : Aéropos II (usurpateur), oncle du précédent, fils de Perdiccas II, demi-frère d'Archélaos .
 394-393 av. J.-C. : Amyntas II Micros (usurpateur), petit-fils d'Alexandre  et/ou fils illégitime et gendre d'Archélaos .
 393 av. J.-C. : Pausanias, fils d'Aéropos II.
 393-392 av. J.-C. : Amyntas III (), fils d'un prince nommé Arrhidaios, lui-même petit-fils d'Alexandre .
 392-391 av. J.-C. : Argaios II (usurpateur), possible fils d'Archélaos .
 391-370 av. J.-C. : Amyntas III (restauration, ).
 370-368 av. J.-C. : Alexandre II, fils du précédent et d'Eurydice.
 368-359 av. J.-C. : Perdiccas III, frère d'Alexandre II.
 359-356 av. J.-C. : Amyntas IV, fils du précédent. Règne conjointement avec son oncle Philippe II avant d'être écarté du trône par celui-ci.
 359-336 av. J.-C. : Philippe II (382-336 av. J.-C.), oncle du précédent. Règne conjointement avec son neveu Amyntas IV puis seul après avoir évincé ce dernier.
 336-323 av. J.-C. : Alexandre III, dit Alexandre le Grand (356-323 av. J.-C.), fils du précédent.
 323-317 av. J.-C. : Philippe III Arrhidée (352-317 av. J.-C.), demi-frère d'Alexandre le Grand. 
 323-310 av. J.-C. : Alexandre IV Aigos (323-310 av. J.-C.), fils posthume d'Alexandre le Grand et de Roxane.

Généalogie 
Les rois considérés comme légendaires sont en italique, Les années approximatives figurant entre parenthèses sont celles bornant les débuts et fins de règnes des individus concernés.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 
 .

Articles connexes 
 Alexandre le Grand
 Liste des rois de Macédoine
 Philippe II
 Royaume de Macédoine

Argeades
Argeade